Kalkkikari (Hanhinkari), een Zweeds eiland behorend tot de Haparanda-archipel, 400 meter ten westen van Hanhinkari
 Kalkkikari (Seskarö), een Zweeds eiland behorend tot de Haparanda-archipel, 500 meter ten westen van “hoofdeiland” Seskarö